Serie A i fotboll 1935/1936 vanns av Bologna FC 1909.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1935 i Italien
1936 i Italien
Fotbollssäsongen 1935/1936
1935/1936